Il doppio del torneo di tennis Family Circle Cup 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Arantxa Sánchez Vicario che hanno battuto in finale Mercedes Paz e Nataša Zvereva 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Arantxa Sánchez Vicario (campionesse)
 Mercedes Paz /  Nataša Zvereva (finale)
 Lise Gregory /  Gretchen Magers (semifinali)
 Mary Lou Daniels /  Wendy Prausa (semifinali)

 Leila Meskhi /  Katerina Maleeva (quarti di finale)
 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (secondo turno)
 Regina Rajchrtová /  Andrea Temesvári (quarti di finale)
 Laura Gildemeister /  Claudia Kohde Kilsch (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1990